General Orlov är en fiktiv karaktär och skurk i James Bond-filmen Octopussy från 1983. Han spelades av den engelska skådespelaren Steven Berkoff.

Orlov är en storhetsvansinnig, sovjetisk general som vill invadera och lägga beslag på olika delar av Europa och få dem under sovjetisk kontroll. Hans uppslag för en fullskalig invasion av Europa blir bestämt tillbakavisad, eftersom NATO skulle svara med tillbakaslag som skulle få konflikten att växa till ett globalt kärnkrig.

För att eliminera den motviljan, inkluderar Orlovs plan detonationen av en atombomb på ett cirkusuppträdande i en flygbas i västra Tyskland. Bombens sprängkraft skulle bli omöjlig att skilja från amerikanska atombomber. Det var meningen att folk skulle tro att explosionen var en olyckshändelse. Orlovs överlägsna antal sovjeter skulle sedan ha kunnat besegra de västliga styrkorna utan hot från kärnvapen eller motstånd från NATO.

Orlovs medbrottsling var i den här planen Kamal Khan, en landsförvisad afghanistansk prins som har blivit inblandad i juvelsmuggling.

Orlov blir dödad när han försöker att hoppa på ett cirkuståg och blir nedskjuten. Efter att General Gogol kallar honom för en skam, får Orlov ut sina sista ord: "Yes, but tomorrow, I shall be a Hero of the Soviet Union" ("Ja, men imorgon kommer jag att bli Sovjetunionens hjälte").

Figurer i James Bond
Bondskurkar
Fiktiva generaler
Fiktiva figurer från Ryssland
Fiktiva figurer introducerade 1983